Umbilicariales är en ordning av lavar. Umbilicariales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Umbilicariales